Tour de France 2007 - Deltagare. Dessa cyklister deltog i Tour de France 2007.

Floyd Landis höga testosteronvärden i Tour de France 2006 hade vid 2007 års tävling fortfarande inte inneburit någon bestraffning för amerikanen och cykelstallet, som han tävlade med vid tillfället, Phonak Hearing Systems, hade lagt ned verksamheten innebar att ingen vinnare hade utsett. Det hela ledde till att inget cykelstall bar siffrorna 1-9 under tävlingen 2007.

Caisse d'Epargne

T-Mobile Team

Team CSC

Predictor-Lotto

Rabobank

Ag2r Prévoyance

Euskaltel-Euskadi

Lampre-Fondital

Gerolsteiner

Crédit Agricole

Discovery Channel Pro Cycling Team

Bouygues Télécom

Agritubel

Cofidis

Team Liquigas

Française des Jeux

Quick Step-Innergetic

Team Milram

Astana Team

Saunier Duval-Prodir

Barloworld 

2007